Кобы́лино (Кобылина) — упразднённая деревня на территории современного городского округа Пушкинский Московской области России.
Точная дата упразднения неизвестна.

Располагалась на берегу реки Вязь, близ села Воронино и деревни Малое Воронино (территория современной деревни Нововоронино).

Топоним 
Известна также как деревня Кобылина — так на карте Стрельбицкого 1865—1871 гг..

История 
Ранняя история этого поселения связывается с боярином Андреем Ивановичем Кобылой. В XVIII веке Кобылино — общее владение лейб-гвардии Преображенского полка отставного капрала Амплея Васильевича Агентова и князя Петра Никитича Трубецкого. В XIX веке, по сообщению В. Е. Коршуна , при близлежащих деревнях Хвостово и Кобылино были имения Гвоздевых и А. Н. Телепневой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Пушкинского городского округа